Sachie Ishizu era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Kangaroo Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kimiko Date-Krumm che ha battuto in finale Noppawan Lertcheewakarn 6–1, 5–7, 6–3.

Teste di serie

  Kimiko Date-Krumm (Campionessa)
  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Erika Sema (semifinali)

 Chan Yung-jan (primo turno)
 Kurumi Nara (semifinali)
 Yurika Sema (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kangaroo Cup 2012